Ulrici ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Ulrici (1811–1893), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hellmuth Ulrici (1874–1950), deutscher Mediziner, siehe „Hellmuth-Ulrici-Klinik“
 Hermann Ulrici (1806–1884), deutscher Philosoph
 Robert Oswald von Ulrici (1816–1886), deutscher Forstmann und Beamter
 Rolf Ulrici (1922–1997), deutscher Schriftsteller
 Sigismund Ulrici († 1758), deutscher Baumeister und Kartograph
 Werner Ulrici (1877–1950), deutscher Landrat
 Wilhelm Ulrici (1868–nach 1915), Opernsänger

Siehe auch:
 St. Ulrici